Tichi ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Michailowitsch Tichi (* 1992), russischer Fußballspieler
 Hans Tichi (1881–1955), deutscher Vertriebenenpolitiker